Corumbataiensi – abitanti di Corumbataí do Sul
Corumbataiensi – abitanti di Corumbataí